Тип «Валрус» может относиться к двум сериям подводных лодок:
 Подводные лодки типа «Валрус» (1953) — серия из двух бывших американских подводных лодок типа «Балао» постройки 1940-х годов
 Подводные лодки типа «Валрус» (1985) — серия из четырёх нидерландских подводных лодок постройки 1980-х — 1990-х годов